Ancilla lienardi är en snäckart som först beskrevs av Bernardi 1858.  Ancilla lienardi ingår i släktet Ancilla och familjen Olividae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
lienardi